Истери́я (, от  — «матка») — устаревший медицинский диагноз, на данный момент частично соответствующий ряду психических расстройств лёгкой и средней степени тяжести. Ранее выделялись такие диагностические единицы, как истерический психоз, истерическая личность, тревожная истерия и конверсионная истерия.

В начале 1990-х годов была внедрена МКБ-10, по которой различные проявления истерии стали относиться к группе панических расстройств, диссоциативных (конверсионных) психических расстройств, истерического расстройства личности. Истерическое поведение может маскировать депрессивный эпизод.

Первоначально использовался для описания специфических расстройств самочувствия и поведения у женщин, у которых встречается чаще, вследствие чего в античные времена и средние века причиной считалось блуждание матки по организму (откуда и название). В дальнейшем начал применяться в отношении психического заболевания проявляющегося как у мужчин, так и у женщин (к примеру, среди заключённых, истерия среди женщин встречается в 20 раз чаще) и детей.

Данный диагноз был исключён из современных классификаций психических расстройств, так как обозначает гетерогенную группу психопатологических симптомов, являющуюся малополезной в дифференциальной диагностике. В Международной классификации болезней 10-го пересмотра термин «истерия» не используется из-за многочисленности и разнообразия его значений. Из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам истерия была исключена в 1980 году. Термины «истерия» и «истерический» в американской психиатрии были признаны стигматизирующими и ущемляющими права.

История диагноза 

Со времён Древнего Египта (первое описание встречается в Кахунском медицинском папирусе 1950 года до нашей эры) многие женские болезни считались болезнями именно матки, хотя о расстройствах поведения или эмоций там ещё не говорится (разве что упоминается «лечение женщины, которой нравится быть в постели…» с диагнозом «спазмы матки»). Диагноз «истерия» впервые появляется в Древней Греции и описан у Гиппократа. Его современник Платон описывает «бешенство», в которое впадает матка женщины, не имея возможности зачать. Разнообразие клинических проявлений истерии в те времена, когда анатомия, физиология и психиатрия человека были в зачаточном развитии, объяснялось блужданием матки по организму и в зависимости к какому органу или месту в организме она примкнёт, то патологические проявления со стороны тех органов и проявляются.

Исходя из этих представлений о природе истерии, предположений о возможности истерии у мужчин долгое время не допускалось. Также некоторые психологи до недавнего времени считали, что у мужчин истерии соответствует обсессивное расстройство. C XVII века был введён диагноз и .

В России XVII—XIX веков разновидность истерии называлась «кликушество», а мужчин, страдающих кликушеством, называли «миряк». Хотя первые упоминания о бесноватых мужчинах и женщинах встречаются с XI века. Считалось, что в припадке они выкрикивают имя того, кто наслал на них порчу. По этой причине в XVII веке лица, имена которых называли кликуши, привлекались к суду по обвинению в колдовстве и предавались пыткам, над самими же кликушам производилась так называемая «отчитка». В начале XVIII века кликуш часто стали привлекать к ответственности, поскольку Пётр I видел в кликушестве «притворное беснование, имеющее целью оговорить невинных людей».

Диагноз «истерия» был крайне популярен в медицине конца XIX — начала XX века. На материале истерии Ж. М. Шарко и З. Фрейд сделали ряд важных открытий в терапии психических расстройств.

В МКБ-9 истерия носила код 300.1, и в неё включались: истерическая астазия-абазия, диссоциативная реакция или состояние, компенсационный невроз, синдром Ганзера истерический, конверсионная истерия, истерия БДУ (без других указаний), конверсионная реакция, множественная личность. В адаптированной для использования в СССР версии МКБ-9 кодом 300.11 обозначался «истерический невроз» (включая конверсионную истерию, диссоциативную реакцию, конверсионную реакцию, истеро-невротическую реакцию), 300.12 — синдром Ганзера истерический, 301.5 — расстройство личности истерического типа (истерическая психопатия).

В США одна треть женщин в попытке насильственного «лечения» истерии подвергалась гистерэктомии (удалению матки до менопаузы), тысячам женщин также проводили профилактическую операцию по удалению груди (мастэктомию).

Сегодня же этот диагноз официально не используется ни в МКБ-10, согласно которому этот [«конверсионная истерия»] «термин употреблять нежелательно в виду его многозначности», ни в DSM-5. Диагноз «истерия» в МКБ-10 . Классификатор для статистического учёта МКБ-10 включает диагнозы:
 тревожная истерия — входит в шифр статистического учёта ;
 конверсионная истерия — входит в шифр статистического учёта ;
 собственно «истерия» — входит в шифр статистического учёта ;
 истерический психоз — входит в шифр статистического учёта ;
 истерическая личность — входит в шифр статистического учёта .

Также, под шифром F44 числится из диссоциативных расстройств — конверсионная реакция, а под шифром F60.4 — психоинфантильная личность.

В современной китайской классификации психических расстройств (CCMD-3) присутствуют диагнозы «истерия» (код 40), «истерический психоз», «истерический ступор», «истерическая амнезия» и др.

Истерическое расстройство личности 

На данный момент с истерией ассоциирован особый склад личности, называемый истерическим расстройством личности. Ему присущи поверхностность суждений, внушаемость и самовнушаемость, склонность к фантазированию, неустойчивость настроения, стремление привлечь к себе внимание, театральность поведения. У лиц с истерическими чертами характера также часто встречается парасуицид — вызванная эмоциональными причинами демонстративная имитация самоубийства.

Клиническая картина истерии 
К проявлениям истерии относился целый симптомокомплекс обладающий полиморфизмом и внешне напоминающий другие психические или соматические заболевания, среди которых: капризно-изменчивое настроение и патологически выраженные демонстративные эмоциональные реакции (плач, безудержный смех, крики), склонность к прямолинейности, псевдосудороги, псевдопараличи, ложная потеря чувствительности, ложная глухота или слепота, переживание одержимости духом, трансом и/или ступором и другое. В психиатрической литературе также описаны истерические боли в сердце, сердцебиение, одышка, ложная беременность, мнимая смерть и викарные кровотечения (случаи, когда во время менструации на ступнях ног и ладонях выступает кровь, например у католических фанатичек). Так как истерия может подражать практически всем симптомокомплексам, известным современной медицине, в профессиональной медицинской среде она именуется «великой симулянткой», «илиадой всех болезней».

Эмоциональные реакции (слёзы, плач, безудержный смех, крики) наблюдаемые при истерии носят патологический слабоконтролируемый длительный демонстративный характер и их следует отличать от обычных проявлений у здоровых людей, также истерию как патологическое состояние, не следует путать с употреблением этого слова в русском языке в переносном значении при сильно выраженных эмоциональных реакциях и бесцельной активной деятельности.

 Истерический припадок
Для истерического припадка характерна бурная двигательная активность: плачут, кричат, рвут на себе волосы, — однако в отличие от эпилепсии нет прикуса языка, непроизвольного мочеиспускания и ушибов при падении. Истерический припадок отличается от эпилептического, хотя внешне и может напоминать его, оказание помощи тоже разное. В некоторых случаях возможно комбинирование эпилептического и истерического припадков.

Истерический припадок, в отличие от эпилептического, всегда носит демонстративный характер и никогда не возникает, когда пациент находится в одиночестве или во сне. Возникает как ответ на чрезмерные одномоментные психо-эмоциональные нагрузки. Внешние проявления судорог и других проявлений зависят от степени ознакомленности и степенью восприятия пациентом клинических проявлений эпилептического припадка.

Психоаналитические трактовки 

Согласно психоанализу, одной из главных причин возникновения истерии является неблагоприятное стечение обстоятельств жизни, особенно пережитая ребёнком в детстве тяжёлая психологическая травма, последствия которой не были устранены позднее.

См. также 

 
 Истерическая беременность
 Кликуши
 Невроз
 Нимфомания
 Предменструальное дисфорическое расстройство
 Трансовое расстройство

Примечания

Литература 
 Мясищев В. Н. 
 
 Якубик А. Истерия: Методология. Теория. Психопатология / Пер. с польского // М.: Медицина, 1982. — 344 с. ( на сайте ФГБНУ «НЦПЗ»).
 Семке В. Я. Истерические состояния / АМН СССР // М.: Медицина, 1988. — 224 с. ISBN 5-225-00191-2.
 Фрейд З., Брейер Й. Собрание сочинений в 26 томах. Том 1: Исследования истерии / 1895 г., пер. С. С. Панкова // СПб.: ВЕИП, 2005. — 82 с. ISBN 5-88787-024-9.
 Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Том 8: Истерия и страх / 1905 (1901) г., пер. А. М. Боковикова // М.: Фирма СТД, 2006. — 320 с. ISBN 5-89808-051-1. С. 83—186 (Глава «Фрагмент анализа одного случая истерии»).
 Лахманн P.  / Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика: Сб. статей. Под ред. и пер. К. Богдановой, Ю. Мурашовой, Р. Николози // М.: Новое издательство, 2006. С. 148—168.
 Куваев В.  // Журнал «Credo New», № 3 (55), 2008 г. С. 151—160
 Реньяр П. Умственные эпидемии. Историко-психиатрические очерки. M.: Emergency Exit, 2004.

Ссылки 
 
 

Неврозы